Câmpu Mare ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Câmpu Mare (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Câmpu Mare (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Câmpu Mare (Olt), Dorf im Kreis Olt